Texas Tornado  – squadra di hockey su ghiaccio statunitense di Frisco, nel Texas
 Texas Tornado  – singolo di Tracy Lawrence
 Texas Tornado  – tipo di barca

Soprannomi 
 Texas Tornado  – soprannome di Colin Edwards, pilota di motociclismo
 Texas Tornado  – soprannome di Kerry Von Erich, wrestler professionista